Thurmair ist der Familienname von:

 Georg Thurmair (* 1909; † 1984), deutscher Dichter von Kirchenliedern, Schriftsteller und Dokumentarfilmer
 Maria Luise Thurmair, geb. Mumelter (* 1912; † 2005), Südtiroler katholische Theologin und Schriftstellerin

Johann Georg Turmair ist der richtige Name des deutschen Chronisten Johannes Aventinus (* 1477; † 1534)

Siehe auch: Thurmaier, Thurmeier